Le Stade de Majicavo est un stade de football mahorais situé à Majicavo Lamir, village de la commune de Koungou, dans le nord de l'île.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1995, sert d'enceinte à domicile pour les équipes de football du Football Club de Majicavo Koropa et du Tornade Club.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1995
Stade de football à Mayotte
Stade portant le nom d'un lieu
Grande-Terre (Mayotte)